А́нна Дми́триевна Че́хова ( — ) — советская ведущая концертов академической музыки, конферансье.

Биография 
С начала 1960-х являлась ведущей концертов Международного конкурса имени Чайковского, Конкурса имени Глинки и др., фестивалей искусств «Русская зима», «Московские звёзды» и др. 

Она традиционно вела все концерты ведущих оркестров Москвы, таких как Государственный академический симфонический оркестр СССР, Московский государственный симфонический оркестр, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Симфонический оркестр Министерства культуры СССР и др., проводила сольные вечера таких выдающихся музыкантов, как Святослав Рихтер, Эмиль Гилельс, Давид Ойстрах, Леонид Коган и многих других, активно сотрудничала с солистами Большого театра и неоднократно вела концерты Ирины Архиповой, Бэлы Руденко, Сергея Лемешева, Ивана Козловского, Елены Образцовой, Евгения Нестеренко, Юрия Гуляева и многих других.

Неоднократно проводила авторские концерты таких известных композиторов, как Георгий Свиридов, Арам Хачатурян, Тихон Хренников, Родион Щедрин, Отар Тактакишвили, Дмитрий Кабалевский и др.

В 1986 году вела концерт всемирно известной итальянской певицы Кати Ричарелли в Большом театре СССР.

К концу 1980-х годов её уже воспринимали как явление, ею восхищались, известные исполнители отказывались давать концерты, если она не могла их проводить. Зрители её встречали аплодисментами.

В 1990-е годы она всё реже вела концерты, часто болела.

Скончалась  года в Москве, похоронена на Ваганьковском кладбище.

Стиль 

Уже в начале своего творческого пути у Анны Чеховой сложился определённый стиль ведения концерта: строгость, идеальная дикция, никакого проявления собственного мнения на сцене, блестящая выдержка, прекрасная осанка.

Её строгость и чопорность, идеальный внешний вид настраивали зрителя на внимание к исполняемой музыке. Многие называли её «талисманом» Большого зала, так как считалось, если концерт ведёт Чехова, то успех у публики гарантирован.

Многие великие музыканты соглашались на выступление, исключительно при условии того, что его будет вести Анна Чехова. Она никогда не играла ролей, в её тоне редко можно было найти собственное отношение к объявляемому, но это не означало, что она была не заинтересована; её задача заключалась в другом — она готовила слушателя к восприятию серьёзного высокого искусства без чужих мнений, чтобы слушатель мог сам сделать выводы.

За сорок шесть лет работы она снискала любовь как минимум трёх поколений московских меломанов.

Её искусство бесспорно является феноменальным и до сих пор непревзойдённым.

Примечания

См. также 
 Конферансье
 Большой зал консерватории

Конферансье
Ведущие по алфавиту
Ведущие XX века
Похороненные на Ваганьковском кладбище